Gjermundbu-fyndet utgöres av två vikingatida brandgravar från gården Gjermundbu i Ringerike kommun i Norge, som hittades den 30 mars 1943.

Gjermundbu I
Av de två gravarna är det främst den ena, Gjermundbu I, som har tilldragit sig intresse eftersom den är en av Norges rikaste vikingatida mansgravar. Graven är daterad till 900-talet.

I gravinventariet ingår ett svärd, två spjutspetsar, två yxhuvuden, fyra sköldbucklor samt en fragmentarisk ringbrynjeskjorta. Därtill den enda vikingatida hjälm som påträffats i Norden. Hjälmen är daterad till cirka 875.

Källor

Noter

Vidare läsning
Grieg, S. 1947. Norske Oldfunn VIII, Gjermundbufunnet. Oslo.
Orrling, C. 1982. Vikingatidens ABC. Historia i fickformat. Uppslagsord Gjermundbu. Stockholm
Vike, V. 2000. Brynjevev : metallografisk analyse av brynjematerial ved Oldsaksamlingen i Oslo. Semesteroppgave - Universitetet i Oslo (som PDF-fil).

1943 i Norge
Fornfynd i Norge
Fornfynd från vikingatiden
Vetenskapsåret 1943
Ringerike kommun
Enskilda hjälmar
Enskilda vapen